Kristian Philip Benkö (Malmö, 1994. június 3. –) magyar származású svéd labdarúgó, jelenleg a Szigetszentmiklósi TK játékosa.

Források 
 MLSZ
 HLSZ

Svéd labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
A REAC labdarúgói
A Lombard Pápa labdarúgói
A Szigetszentmiklósi TK labdarúgói
1994-ben született személyek
Élő személyek
Az NB I labdarúgói